Issingasoq bezeichnet:
 Issingasoq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Issingasoq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Issingasoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland